Ernst Tillich ist der Name folgender Personen:
* Ernst Tillich (Pädagoge, 1780) (1780–1807), deutscher Pädagoge
 Ernst Tillich (Pädagoge, 1809) (1809–1852), deutscher Pädagoge und Lausitzer Landeshistoriker
 Ernst Tillich (Theologe) (1910–1985), deutscher Theologe, Leiter der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit